SDB — аббревиатура, может означать:
 Салезианцы Дона Боско (Societas Sancti Francisci Salesii)
 бомба GBU-39 (Small Diameter Bomb)